Bis aufs Blut ist der Titel folgender Filme:

 Bis aufs Blut (1962) (Originaltitel: Tierra brutal) von Regisseur  Michael Carreras
 Bis aufs Blut (1979) (Originaltitel: Raíces de sangre) von Regisseur Jesus Salvador Trevino
 Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung aus dem Jahr 2010 von Regisseur Oliver Kienle
 Friesland: Bis aufs Blut, deutscher Fernsehfilm aus der Reihe Friesland (2021)